Tragonísi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisís Tragonísi, ö, Attika, 
 Nisída Tragonísi, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar